Державний гімн Нагірно-Карабаської Республіки (,
[аза́т у анка́х арца́х], ) прийнятий рішенням Верховної Ради республіки 17 листопада 1992 р. Автором слів «Гімну Арцаху» є Вардан Акопян, автором мелодії — Армен Насібян.

Див. також 
 Прапор Нагірно-Карабаської Республіки
 Герб Нагірно-Карабаської Республіки
 Гімн Вірменії

Посилання 
 Symbols of Statehood — Офіційний сайт Уряду НКР, на якому є інструментальна версія гімну Нагірно-Карабаської Республіки.
 State Symbols  — Офіційний сайт Президента НКР, на якому є інструментальна версія гімну Нагірно-Карабаської Республіки.
 Закон НКР «Про державний гімн НКР» від 26.01.1993

Нагірно-Карабаська Республіка
Державні символи Нагірно-Карабаської Республіки